Korkstein steht für

allgemein:
 Korkstein (Baustoff), 1880 in Ludwigshafen erfundener und vornehmlich bis in die 1960er Jahre verwendeter Baustoff

speziell:
 Actien-Gesellschaft für Pat. Korkstein-Fabrikation und Korksteinbauten Vormals Kleiner & Bokmayer
 Korkstein AG
 Rheinhold & Co., vereinigte Kieselguhr- und Korkstein-Gesellschaft
 Schweizerische Isolier-, Asbest- und Korksteinwerke mit Sitz in Zürich

Siehe auch:
 A. Kriegsmann Korkenfabrik, Aktiengesellschaft mit Sitz in Riga
 Norddeutsche Isolierwerke Kreuser & Klostermann